Университет прикладных наук Калайдос () — университет, расположенный в немецкой части Швейцарии — Цюрихе, Берне, Женеве, Лозанне.

Структура 
Университет прикладных наук Калайдос имеет следующие факультеты:

 Экономический факультет,
 Факультет права,
 Департамент здравоохранения,
 Департамент музыки,
 факультет прикладной психологии

Ссылки 
 Kalaidos Swiss Education Group — сайт головной организации университета Калайдос.
 

Калайдос